Michele Abbate (1934-2012) – politico e magistrato italiano, deputato della XIII legislatura
 Michele Abbate (1950-1999) – politico italiano, sindaco di Caltanissetta dal 1997 al 1999